Als Rechtsschutzstelle werden folgende Organisationen bezeichnet:

 Berliner Rechtsschutzstelle, eine deutsche Behörde in West-Berlin für „in der Sowjetzone verhaftete und verurteilte Personen“, Leitung Kurt Behling.
 Rechtsschutzstelle (Frauenbewegung), ab Ende des 19. Jahrhunderts gegründete Organisationen zur Wahrung der Rechte der Frauen, zum Beispiel die von Camilla Jellinek 1900 gegründete Heidelberger Rechtsschutzstelle für Frauen und Mädchen. 
 Zentrale Rechtsschutzstelle (ZRS), eine von 1950 bis 1970 bestehende deutsche Behörde, die den Rechtsschutz für Deutsche organisierte, die im Ausland für im Zweiten Weltkrieg begangene Taten angeklagt oder verurteilt wurden.